Gangkeda ist

 die chinesische Abkürzung der Hong Kong University of Science and Technology
 (202784) Gangkeda, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Abkürzung